Putkaste ist der Name mehrerer estnischer Dörfer

 Putkaste (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa
 Putkaste (Lääne-Nigula) in der Landgemeinde Lääne-Nigula